La nazionale di calcio femminile della Georgia è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Georgia, gestita dalla Federazione calcistica della Georgia (Sakartvelos Pekhburtis Pederatsis, 
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, internazionalmente nota nella sua traduzione in inglese Georgian Football Federation - GFF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 12 luglio 2019, risulta occupare il 112º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, mantenendo la posizione rispetto alla precedente classifica redatta il 29 marzo 2019.

Come membro dell'Union of European Football Associations (UEFA) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Campionato europeo UEFA, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazione ai tornei internazionali 

Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni

Note

Voci correlate 
 Campionato georgiano di calcio femminile
 Federazione calcistica della Georgia

Collegamenti esterni